Hans Tauscher ist der Name folgender Personen:
 Hans Tauscher (Offizier) (1867–1941), Offizier des Deutschen Heeres
 Johann Tauscher (1909–1979), österreichischer Feldhandballspieler
 Traugott Johannes Anselmus Tauscher, Landtagsabgeordneter von Schwarzburg-Rudolstadt